La Pervenstvo Professional'noj Futbol'noj Ligi 2020-2021 (in russo: Lega del Campionato professionistico di calcio 2019-2020)  è stata la 29ª edizione della Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi, terza serie del campionato russo di calcio.

Stagione

Novità
Il numero dei club partecipanti salì da 62 a 64. Tra le squadre della precedente stagione,  e  si fusero, dando vita all', che giocò in casa alternativamente a Dolgoprudnyj e Chimki. Non si iscrissero , , , , Spartak Vladikavkaz e .

Dai dilettanti arrivarono quattro club: , Krasnyj,  e , quest'ultima facendo il doppio salto. Furono inoltre ammessi otto club di nuova fondazione o rifondazione: Volna Kovernino, , , Metallurg Vidnoe, , , Tuapse ed Essentuki.

Formula
Le 64 squadre erano divise in quattro gironi su base geografica, con un numero variabile di squadre: per la prima volta dal 1993 i loro nomi non erano legati a zone geografiche della Russia, ma puramente numerici. In particolare le squadre del Girone Est furono distribuite nei restanti quattro gironi. In tutti i gironi si giocavano turni di andata e ritorno; erano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Erano promossi i vincitori di ciascun girone, mentre non erano previste retrocessioni nei dilettanti.

Avvenimenti
Nel Girone 2 lo  si ritirò a poche giornate dal termine: per le gare rimanenti fu attribuita la vittoria 3-0 agli avversari.

La Pandemia di COVID-19, che aveva interrotto in via definitiva la precedente stagione, influenzò anche questa: molte gare furono disputate a porte chiuse, altre furono differite per troppi giocatori in quarante, altre ancora furono assegnate a tavolino per l'impossibilità di riprogrammarle.

Girone 1

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Kuban promosso in PFN Ligi.

Risultati

Girone 2

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Olimp-Dolgoprudnyj promosso in PFN Ligi.

Risultati

Girone 3

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Metallurg Lipeck promosso in PFN Ligi.

Risultati

Girone 4

Classifica finale

Verdetti
KAMAZ promosso in PFN Ligi.

Risultati

Note

Collegamenti esterni

2020-2021
Calcio nel 2021
Calcio nel 2020